Philippe-Charles de France, duc d'Anjou, né le  à 
Saint-Germain-en-Laye et mort le  à Saint-Germain-en-Laye, est le cinquième enfant et second fils de  et de son épouse, Marie-Thérèse.

Biographie 
Philippe-Charles de France, né au château de Saint-Germain-en-Laye, est le second fils de  ; il est nommé duc d'Anjou à sa naissance, titre antérieurement possédé par son oncle, Philippe d'Orléans, frère cadet de . Il est baptisé à la chapelle des Tuileries à Paris le  avec pour parrain l'empereur du Saint-Empire romain germanique  et pour marraine Marie-Anne d'Autriche, reine d'Espagne.

En tant que fils cadet, Philippe-Charles n'était pas destiné à devenir dauphin, cependant on espérait qu'il hériterait de l'immense fortune de sa cousine issue de germain Anne-Marie-Louise d'Orléans, duchesse de Montpensier, qui n'avait pas d'enfant. D'après Nancy Mitford, la reine sa mère l'avait suggéré à plusieurs reprises. Malheureusement, Anjou mourut d'une infection de la poitrine à Saint-Germain-en-Laye, la même maladie qui avait emporté sa sœur aînée Anne-Élisabeth de France six ans avant sa naissance. Après sa mort, l'apanage du duché d'Anjou revint à la Couronne et fut attribué à son frère cadet Louis-François de France. Philippe Charles fut enterré le  à la Basilique Saint-Denis et son cœur fut déposé à l'église Notre-Dame du Val-de-Grâce.

À la mort de la duchesse de Montpensier en 1693, sa fortune revint à la maison d'Orléans.

Ascendance

Sources 
 
 http://enviedhistoire.canalblog.com/archives/2006/06/24/2162048.html

Duc d'Anjou
Bourbons de France
Naissance en août 1668
Décès en juillet 1671
Décès à 2 ans
Personnalité inhumée dans la basilique Saint-Denis
Philippe Charles